Matemàtiques:
Àlgebra:
 Matriu diagonal, tipus especial de matriu
 Diagonal principal d'una matriu
 Geometria:
 Diagonal, segment que uneix dos vèrtexs no consecutius d'un polígon o políedre
 Geografia:
 Avinguda Diagonal de Barcelona
 Avinguda Diagonal (Lima) de Lima, Perú
 Diagonal (Iowa) població dels Estats Units d'Amèrica
 Periodisme:
 Diagonal (periòdic), periòdic editat a Madrid